

Europe 

  : Agir, la droite constructive
  : Agir

Amérique 

  : Agir

Voir aussi 

 
 Agir pour l'environnement

Parti politique